Schivert ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Schivert (1826–1881), Maler 
 Victor Schivert (1863–1929), Maler